Ниве́ () — французская фамилия. Известные носители:

 Ниве, Бенжамен (род. 1977) — французский футболист.
 Ниве, Пётр Андреевич (1868—1914/1915) — русский полковник, участник Первой мировой войны, военный историк.